Epoch est une entité cosmique fictive appartenant à l’univers de Marvel Comics.

Origine 

Epoch est la fille d’Eon. Elle reprit le rôle de son père quand ce dernier fut tué. Elle est l'alliée de Quasar.

Pouvoirs 

 Epoch possède les mêmes pouvoirs que son père Eon, mais de moindre intensité.

Entité cosmique Marvel

en:List of Marvel Comics characters: E#Epoch